Allaines (Eure-et-Loir), een voormalige gemeente in het departement Eure-et-Loir in de Franse regio Centre-Val de Loire
Allaines (Somme), een gemeente in het departement Somme in de Franse regio Hauts-de-France